Gianpaolo Gambi (1978) – attore, conduttore televisivo e comico italiano 
 Lucio Gambi (1920-2006) – geografo e storico italiano
 Gianni Gambi (1955-1991) – pianista e clavicembalista italiano
 Paolo Gambi (1979) – scrittore e giornalista italiano
 Vincenzo Gambi (...–1819) – pirata italiano

Pagine correlate
Gamba (disambigua)
Gambo